Konstantopoulou ist der Familienname folgender Personen:

 Elina Konstantopoulou (* 1970), griechische Popsängerin
 Zoi Konstantopoulou (* 1976), griechische Politikerin